Dobrotești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dobrotești (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Dobrotești (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman